Venningen – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße

Osoby:
 Johann V. von Venningen – niemiecki biskup
 Siegfried III. von Venningen – niemiecki biskup